Bayer Mihály (Michael Bayer, 17. század) erdélyi szász krónikaíró
Bayer Mihály (1954–) magyar diplomata, nagykövet